Mikrokosmos (řec. svět v malém) může také znamenat:

 Mikrokosmos (Bartók) – cyklus klavírních skladeb Bély Bartóka
 Mikrokosmos (Kryštof) – album skupiny Kryštof
 Mikrokosmos (film) – dokumentární film o životě hmyzu z roku 1996